mlecznik (Glaux L.) – rodzaj roślin z rodziny pierwiosnkowatych
 mlecznik (Lactarius lactarius) – gatunek ryby z rodziny mlecznikowatych
 Mlecznik – wzgórze na Przedgórzu Sudeckim we Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich